Хесус Гарсија има више значења:

 Хесус Гарсија (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Гарсија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хесус Гарсија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хесус Гарсија (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хесус Гарсија (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Хесус Гарсија (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику